Il Loop Fighter è un modello di attrazione presente in molti luna park, progettato e costruito dall'azienda italiana Technical Park di Melara a partire dal 2009.

È composto da un braccio meccanico motorizzato che ha il suo fulcro a 12,4 metri di altezza. Al braccio è connessa una gondola dotata di 4 vetture di 4 posti ciascuna, per un totale di 16 posti.

Ha un'altezza di 17,5 metri da fermo e 24 metri in movimento, raggiungendo un'accelerazione pari a 4,5 G.

Cambia nome e decorazioni a seconda della personalizzazione. Può essere costruito sia per parchi fissi sia per parchi itineranti; il semirimorchio utilizzato per il trasporto è lungo 13,6 m.

Descrizione 

L'operatore, attraverso un'apposita console, può decidere se far partire l'attrazione in manuale oppure in modo automatico. In entrambi casi la durata del giro è compresa tra 2 minuti e mezzo e 3 minuti. Il giro inizia facendo abbassare la pedana e successivamente facendo prendere velocità al braccio meccanico. Vengono poi eseguiti 2/3 giri completi (360°) ed in seguito, dopo aver rallentato la giostra, si sganciano i freni delle vetture facendole dondolare per circa 30 secondi.

Diffusione 
L'attrazione è diffusa in Europa, Nord, Centro e Sud America.

In Italia ci sono sei Loop Fighter:

Black Out fam. Moruzzi

The King fam. Uscieri

King Loop fam. Uscieri

Free Style fam. Marsico

Red Devil fam. Montenero

X Zone Danger fam. Parisi

Note 

Intrattenimento
Attrazioni